Джон Би Солленбергер Трофи () — награда, ежегодно вручаемая лучшему бомбардиру Американской хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата.

Трофей был учреждён в сезоне 1947/48 и назван в честь Уолли Килри, которому на то время принадлежал рекорд по набранным очкам в регулярном сезоне АХЛ, однако, в том же сезоне награда была переименована в честь Карла Лискомба, который превзошёл рекорд Килри. В 1955 году трофей был вновь переименован, в этот раз в честь Джона Би Солленбергера, который долгое время вносил вклад в лигу в качестве менеджера и президента «Херши Беарс», а также как председатель Совета управляющих.

Обладатели 
Джон Би Солленбергер Трофи

Карл Лискомб Трофи

Примечания

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database